Госавтоинспекция, Государственная автомобильная инспекция, ГАИ:
 Госавтоинспекция МВД России
 Госавтоинспекция МВД Белоруссии
 Госавтоинспекция МВД СССР (см. МВД СССР)
 Госавтоинспекция МВД Украины